Het ATP-toernooi van Bazel 2009 werd van 2 tot en met 8 november gespeeld in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden worden gespeeld op indoor hardcourt in de St. Jakobshalle.

De titelverdediger in het enkelspel was Roger Federer; titelverdedigers in het dubbelspel waren de afwezige Indiër Mahesh Bhupathi en de van de Bahama's afkomstige Mark Knowles.

Novak Đoković won het toernooi voor de eerste keer door in de finale drievoudig titelhouder Roger Federer te verslaan. Het dubbelspel werd gewonnen door de Canadees Daniel Nestor en de Serviër Nenad Zimonjić

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Bazel
ATP-toernooi van Bazel